

Amsterdam 

De Entree (Centrum) , herinrichtingsproject van het Stationsplein van Amsterdam Centraal 
De Entree (Zuid-Oost), toegangsweg in Amsterdam

Haarlem 

 De Entree, nieuwbouwwijk in Haarlem